Miejscowości w Polsce:
 Łapsze Niżne
 Łapsze Wyżne